Calmare Nyckel kan avse:

 Calmare Nyckel (fartyg) – ett holländskbyggt skepp byggt runt 1625
 M/S Calmare Nyckel – ett utbildningsfartyget vid Sjöfartshögskolan i Kalmar
 Calmare Nyckel (tidskrift) – en studenttidskrift